Roskopf steht für:

 Roskopf, eine Uhrenmarke des Uhrmachers Eduard Kummer
 Roskopf, ein ehemaliges Modellauto-Unternehmen, siehe Wiking Modellbau

Roskopf ist der Nachname von:

 Georges Frédéric Roskopf (1813–1889), deutscher Uhrmacher
 Wendel Roskopf (um 1485/1490–1549), deutscher Steinmetz und Baumeister

Siehe auch:
 Arbeiteruhr (Roskopf-Uhr)
 Roskopf-Hemmung
 Rosskopf